Sperrhacke ist der Familienname folgender Personen:

 Maria Sperrhacke (* 1984), deutsche Biologin
 Wolfgang Ablinger-Sperrhacke (* 1967), österreichischer Opernsänger